51 - o ano 51 d.C.
51 (número)
Caninha 51
Área 51
Planeta 51, filme de 2008

Área 51 (desambiguação)

0051